Wick steht für:
 Wick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wick, deutscher Handelsname des US-amerikanischen Pharmaproduzenten Vicks
 Wick-Rotation, mathematische Lösungsmethode
 Wick-Theorem, Aussage in der Quantenfeldtheorie

Wick ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Wick (Schottland), Stadt in Caithness
 Wick (Bournemouth), Dorf in der Grafschaft Dorset, heute in Bournemouth
 Wick (Devizes), Ortsteil von Devizes, Wiltshire
 Wick (Downton), Weiler bei Downton, Wiltshire
 Wick (South Gloucestershire), Dorf in Gloucestershire
 Wick (Vale of Glamorgan), Dorf im Vale of Glamorgan
 Wick (West Sussex), Gemeinde im Distrikt Arun (District), West Sussex
 Wick (Worcestershire), Dorf im Distrikt Wychavon, Worcestershire
 Wick St. Lawrence, Dorf in Somerset
 Hackney Wick, Stadtteil im London Borough of Hackney
 Wick Y Station, Funkabhörstation nahe Wick in Schottland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wick (Iowa)
 Wick (Ohio)
 Wick (Pennsylvania)
 Wick (West Virginia)
 Wick City, Pennsylvania
 Wicks Corner, Kalifornien
 Wick Mill, Arkansas

geografischer Objekte:
 Wick (Fluss), Fluss in Schottland

Siehe auch:
 -wik, Ortsnamenendung
 Wieck
 Wicke
 Vick
 Vik
 Vic (Begriffsklärung)
 Vicq